RBI steht für:
 Reserve Bank of India, Zentralbank Indiens
 Radio Berlin International, Auslandssender des Rundfunks der DDR
 Raiffeisen Bank International, Tochtergesellschaft der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
 Relative bearing indicator, Anzeige eines Radiokompasses in der Luftfahrt
 Risk Based Inspection, Wartungskonzept der Nuklear-, Petrochemie- und Chemieindustrie
 Run Batted In, Statistik im Baseball
 Rabi Airport (IATA-Code), Flughafen auf Rabi (Fidschi), Fidschi
 Bahnhof Biberach (Baden) (DS100-Code)

 Powiat Bieszczadzki in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen (Kfz-Kennzeichen)

RbI steht für:
 Rubidiumiodid, chemische Verbindung

Abkürzung